Die Saison 2009/10 der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga war die erste Spielzeit der höchsten russischen Juniorenspielklasse im Eishockey.

Modus 
Die 22 Mannschaften der Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen eingeteilt, wobei die West-Konferenz mit zwölf Mannschaften zwei Teams mehr hatte als die Ost-Konferenz. Jede Mannschaft spielte sechs Mal gegen jeden Gegner innerhalb der Konferenz, wodurch die Anzahl der Spiele pro Mannschaft 66 bzw. 54 betrug.

Die acht besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen Gewinner des Charlamow-Pokals ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Charlamow-Pokal-Sieger

Weblinks 
 

Molodjoschnaja Chokkeinaja Liga
Eishockeysaison 2009/10